Zene 
 Kyo, a Dir en grey japán együttes énekes
 Kyo, francia rockegyüttes
Települések
 Anglia
 East Kyo, település Durham megyében
 West Kyo, település Durham megyében
 New Kyo, település Durham megyében